розмір, величина, значення чого-небудь. Зміст чого-небудь з погляду його величини, кількісного вираження, значення, важливості.
 Обсяг видання
 Обсяг української Вікіпедії —  статей
 Обсяг шкільної програми.
 Обсяг виробництва — кількість виготовленої продукції і виконаних робіт за певний період часу.
 Обсягом у … — завбільшки, величиною, розміром. У повному обсязі — цілком, повністю, нічого не виключаючи.

 Межі, коло чого-небудь.

Див. також

Байт
Кількість
Навантаження
Трафік
Об'єм

Джерела
 

Простір